Ego o EGO puede referirse a:

Lingüística 
 Yo, pronombre personal en primera persona.

Ciencias sociales 
 Ego o "yo", una de las tres instancias del modelo estructural de la psicología humana descrita por Sigmund Freud.
 , página de desambiguación.

Medios 
 Ego, canción de Beyoncé.
 Ego, canción de Lali Espósito.
 Ego, sencillo del grupo británico-irlandés The Saturdays.
 Ego, álbum de la banda alemana Oomph!.
 EGO, portal de Internet sobre noticias de celebridades perteneciente a la empresa Globo.com.
 Ego el Planeta Viviente, personaje de Marvel Cómics.
 The Extraordinary Gentlemen's Organization, nombre alternativo del equipo de lucha libre profesional The Addiction.

Ciencia y tecnología 
 European Gravitational Observatory, observatorio ubicado en Pisa, Italia.
 Examen general de orina, serie de exámenes efectuados sobre la orina.
 Ego zebra, especie de peces de la familia de los Gobiidae en el orden de los Perciformes.
 EGO, motor de videojuego desarrollado por Codemasters.
 EGO, empresa a cargo del transporte público metropolitano en la ciudad de Ankara, Turquía.
 EGO Internet, proveedor de servicios de Internet que opera en México.